Тахир-хан (год рождения неизвестен — 1741) — хивинский хан (1740—1741) из династии Аштарханидов, преемник хана Ильбарс-хана II.

Политическая деятельность 
Был поставлен ханом Хорезма по велению афшарида Надир-шаха в 1740 году, после казни узбекского хана Ильбарс-хана II. Он призвал из Арала узбекских беков Артука и Саида Али, однако это не помогло ему сохранить власть.

Гибель 
Тахир-хан правил всего лишь шесть месяцев, население было недовольно его подчинением Надир-шаху, и в 1741 году он был убит.

Примечания

Литература 
 Šir-Moḥammad Mirāb Munes and Moḥammad-Reżā Mirāb Āgahi, Ferdaws al-eqbāl, ed., tr., and annotated by Yuri Bregel as Firdaws al-iqbal: History of Khorezm, 2 vols., Leiden, 1988-99

Правители Хорезма
Персоналии:Хивинское ханство